El término juego del lenguaje puede hacer referencia a:

 Juego de palabras, pasatiempo que utiliza las palabras.
 Juego del lenguaje, concepto filosófico desarrollado por Ludwig Wittgenstein.